Mummolinus ist ein frühmittelalterlicher männlicher Name; Schreibvarianten sind Mummolenus, Mommolinus und Momelinus. 
Bekannte Namensträger sind:
 Mummolinus von Soissons (6. Jahrhundert), neustrischer Maior Domus, Vater von Herzog Bodegisel
 Mummolinus von Noyon (7. Jahrhundert), Bischof von Noyon, um 658 Nachfolger des Eligius